Barbare Jorjadze, född 1833, död 1895, var en georgisk feminist.

1893 publicerade Barbare Jorjadze ett upprop till förmån för kvinnors rättigheter, utbildning och frihet i tidningen Kvali, vilket betraktas som den Georgiska kvinnorörelsens manifest.

Referenser 

Födda 1833
Avlidna 1895
kvinnor
Personer i Georgien under 1800-talet
Georgiska författare